Okręty US Navy o nazwie USS  "Plunger"
 Pierwszy "Plunger" (SS-2) był okrętem głównym okrętów podwodnych typu Plunger. Później przemianowany na "A-1".
 Drugi "Plunger" (SS-179) był okrętem podwodnym typu Porpoise, który był w służbie w czasie II wojny światowej.
 Trzeci "Plunger" (SSN-595) był okrętem podwodnym typu Thresher, który wszedł do służby w 1962 roku.

Plunger